Steagul roșu se poate referi la următoarele: 

 Steagul roșu,  stindard al mișcărilor și partidelor de stânga, socialiste și comuniste; 
 Steagul roșu (Hongqi), limuzină construită de concernul First Automobile Works din China; 
 Red Flag Act (Legea steagului roșu), lege britanică a transportului rutier, din secolul al XIX-lea; 
 Partidul Steagul Roșu (Partido Bandera Roja), partid comunist din Venezuela; 
 Steagul roșu (semnal), semnalizare în sporturile cu motor folosită pentru oprirea temporară a cursei pentru curățarea pistei; 
 Associazione Bandiera Rossa (Asociația Steagul Roșu), filiala italiană a Internaționalei a Patra Reunificate; 
 Ordinul Steagul Roșu, ordin militar sovietic.

Steagul Roșu Brașov 
 Steagul roșu, marcă de camion produsă de uzina cu același nume din Brașov,
 Steagul roșu, fostul nume al echipei de fotbal FC Brașov;
 Steagul roșu, fostul nume al cartierului brașovean Astra.